Die UK Championship 1983 war ein Snookerturnier, das vom 18. November bis 4. Dezember 1983 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Das Finale gewann der Nordire Alex Higgins mit 16:15 gegen Steve Davis.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg insgesamt um 11.800 £ gegenüber dem Vorjahr an. 1000 £ mehr bekam der Sieger und auch fast alle anderen Prämien stiegen. Außerdem wurden die Auszahlungen auch auf die Plätze 33 bis 48 erweitert.

Qualifikation 
16 Spieler waren für das Hauptturnier gesetzt, die übrigen Teilnehmer spielten in zwei Runden die zweiten 16 Teilnehmer aus. Sie fanden vor dem eigentlichen Turnier vom 1. bis 10. November statt.

Runde 1

Runde 2

Hauptturnier 
Zum zweiten Mal begann das Turnier mit 32 Spielern, von denen 16 gesetzt waren und 16 durch die beiden Qualifikationsrunden gegangen waren.

Century-Breaks 
Während des Turniers wurden 7 Century-Breaks erzielt, drei im Achtel- und vier im Viertelfinale.

Quellen 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in Preston